No Limit (2 Unlimited-dal)
No Limit (G-Eazy-dal)
No Limit (Usher-dal)